ITIN désigne notamment :
 Institut des techniques informatiques, École supérieure d'informatique, réseaux et systèmes d'information
 ITIN (USA) (), identifiant utilisé pour les impôts aux États-Unis